Фінал Кубка Іспанії з футболу 1999 — футбольний матч, що відбувся 26 червня 1999 року. У ньому визначився 97-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на rsssf 

Фінали кубка Іспанії з футболу
1999 у футболі
1999 в іспанському спорті